Чекмень:

 Чекмень — верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном.
 Чекмень — река в России, протекает в Свердловской области, Пермском крае.
 Чекмень — железнодорожная станция в посёлке с тем же названием в Свердловской области.
 Чекмень — посёлок при одноимённой ж/д станции в Свердловской области.